Клавдия Степановна Кузнецова (7 января 1916—1998, город Москва) — советская профсоюзная деятельница, секретарь ВЦСПС. Кандидат в члены ЦК КПСС в 1952—1956 годах. Депутат Верховного Совета СССР 3-го созыва.

Биография 
Образование высшее. Член ВКП (б) с 1939 года.

В 1940—1949 годах — на преподавательской работе в высших учебных заведениях.

К маю 1949 года — председатель ЦК профсоюза работников высшей школы и научных учреждений СССР.

30 апреля 1949 — 7 июня 1954 года — секретарь Всесоюзного центрального совета профессиональных союзов (ВЦСПС).

Потом — персональный пенсионер в Москве.

Умерла 1998 года. Похоронена в Москве на Кунцевском кладбище.

Награды и звания 
 орден «Знак Почета»
 прочие ордена
 медали

Источники 
 Кузнецова Клавдия Степановна

Секретари ВЦСПС
Депутаты Верховного Совета СССР 3-го созыва